Paulo Roberto Falcão – brazylijski piłkarz
 Alessandro Rosa Vieira "Falcão" – brazylijski futsalista
 Maiquel Falcão – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki